«Bois Neuf» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Bois Neuf, 2ª sección comunal de la comuna de San Marcos.
 Bois Neuf, 1ª sección comunal de la comuna de San Rafael.
 Bois Neuf, 2ª sección comunal de la comuna de Terre-Neuve.